Голландська футбольна Ередивізі 2012—2013  — 57-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став Аякс.

Турнірна таблиця 

 

 

 

 

 

Примітки: 
1. Клуб АЗ взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Нідерландів 2012—2013

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Європи

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/19 травня 2013

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/26 травня 2013

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2013-14

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/11 травня 2013

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/19 травня 2013

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/26 травня 2013

|}

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway.com 

2012 у футболі
2013 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2012 у нідерландському спорті
2013 у нідерландському спорті